Clementino – albero, varietà di mandarancio
 Clementino – nome proprio di persona italiano
Collegio Clementino – istituto di istruzione di Roma fondato nel 1595

Persone 
 Clementino – rapper italiano
 Danilo Clementino – calciatore brasiliano
 San Clementino 
 Tauro Clementino Armonio Clementino – console dell'Impero romano d'Oriente